Goldach kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Goldach (Bodensjön), vattendrag, 
 Goldach, Sankt Gallen, ort och kommun,